Ouse (Yorkshire), een rivier in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Ouse (Sussex), een rivier in het Engelse graafschap Sussex
 Ouse (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië